Joseph Schubert (componist) (1757-1837), een Duits componist
 Joseph Schubert (kunstschilder) (1816-1885), een Belgisch kunstschilder en grafisch kunstenaar